Группа D Кубка африканских наций 2013 является частью группового этапа Кубка африканских наций 2013 и прошёл с 22 по 30 января. Она состоит из сборных Кот-д'Ивуара, Туниса, Алдира и Того. Матчи группы прошли в Порт-Элизабет и Дурбане.

Таблица 

{| class=wikitable style="font-size: 95%; text-align: center"
|-
! style="width:200px;"|Команда
!width="25" title="Игры"|И
!width="25" title="Выиграно"|В
!width="25" title="Сыграно вничью"|Н
!width="25" title="Проиграно"|П
!width="50" title="Забитые и пропущенные"|М
!width="25" title="Разница мячей"|±
!width="25" title="Очки"|О
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
| 3 || 2 || 1 || 0 || 7 – 3 || +4 || 7 
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
| 3 || 1 || 1 || 1 || 4 – 3 || +1 || 4 
|-
|align=left| 
| 3 || 1 || 1 || 1 || 2 – 4 || –2 || 4 
|-
|align=left| 
| 3 || 0 || 1 || 2 || 2 – 5 || –3 || 1 
|}

Начало всех матчей дано по Стандартному южноафриканскому времени (UTC+2)

Кот-д'Ивуар − Того

Тунис − Алжир

Кот-д'Ивуар − Тунис

Алжир − Того

Алжир − Кот-д'Ивуар

Того − Тунис

Внешние ссылки 
Официальный сайт

Кубок африканских наций 2013